Laber ist ein geographischer Name

eines Berges:
 Laber (Berg), Berg in den Ammergauer Alpen

von bayerischen Gewässern: (hierarchisch nach Zufluss)
 Große Laber, Nebenfluss der Donau, Bayern, Deutschland
 Kleine Laber, Zufluss der Großen Laber, Bayern, Deutschland
 Schwarze Laber, Nebenfluss der Donau, Bayern, Deutschland
 Weiße Laber, Zufluss der Altmühl, Bayern, Deutschland
 Unterbürger Laber, Oberlauf der Weißen Laber
 Breitenbrunner Laber, Zufluss der Weißen Laber, Bayern, Deutschland
 Wissinger Laber, rechter Quellfluss der Breitenbrunner Laber, Bayern, Deutschland
 Bachhaupter Laber, linker Quellfluss der Breitenbrunner Laber, Bayern, Deutschland

eines Ortes:
 Laber (Hohenthann), Weiler der Gemeinde Hohenthann im Landkreis Landshut, Bayern

Laber ist ein Familien- und Herkunftsname:
 Gerhard Laber (* 1946), österreichischer perkussiver Klang-Ingenieur
 Hanspeter Laber († 2013), österreichischer Bergrennfahrer
 Hadamar von Laber (um 1300–um 1360), deutscher Dichter
 Heinrich Laber (1880–1950), deutscher Dirigent und Kapellmeister

Laber kann außerdem stehen für:
 Laber (Schiff), Peilschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Siehe auch:
 Laaber (Begriffsklärung)
 labern